Mała Waga Miejska w Krakowie
 Wielka Waga Miejska w Krakowie